Penge (Londen), een wijk in Londen
 Penge (Zuid-Afrika), een township in de Zuid-Afrikaanse provincie Limpopo